Triton Hopper — запланированная миссия NASA для изучения Тритона, самого большого спутника Нептуна, с поверхности. Идея заключается в том, чтобы собрать азотный лёд на поверхности спутника и использовать его в качестве топлива, а позже совершить несколько небольших полётов для того, чтобы изучать несколько мест. Концепция перешла на этап I в 2015 году, а позже в 2018 году перешла на этап II, чтобы усовершенствовать их проекты и изучить аспекты внедрения новых технологий.

История 
Тритон — самый больший спутник Нептуна. В 1989 году Вояджер-2 пролетел мимо этого спутника на расстоянии 40 000 км и обнаружил несколько криовулканов на его поверхности. Тритон геологически активен, его поверхность относительно молодая, на ней мало ударных кратеров. Также он обладает тонкой атмосферой.

Концепция Triton Hopper была начата на этапе I в 2015 году, а в марте 2018 года она перешла на этап II, где новые технологии находятся на стадии разработки Института передовых концепций NASA.

Обзор 
Концепция Triton Hopper предлагает использовать радиоизотопный двигатель, планируется собирать азотный лёд на поверхности спутника, нагревать его и использовать в качестве топлива. Самая большая технологическая задача состоит в том, чтобы научиться добывать местный поверхностный азотный лед и нагревать его для использования в качестве топлива. По оценкам, прыжки на ракетных двигателях могут достигать 1 км в высоту и 5 км в длину.

Ракетное транспортное средство, или «бункер», имеет несколько преимуществ из-за разнообразия рельефа и гравитации всего 8 % от земной. Во время прыжков возможны перелёты между полушариями и отбор проб в атмосфере.
Находясь в полёте аппарат может фотографировать поверхность спутника. Находясь на поверхности он может фотографировать и анализировать химию и геологию поверхности. Он потенциально может пролетать через гейзеры на поверхности Тритона, чтобы проанализировать вещества, выбрасываемые из них.

См. также 
 Comet Hopper
 Trident (предлагается пролететь мимо Тритона)

Ссылки 
 https://www.nasa.gov/feature/triton-hopper-exploring-neptunes-captured-kuiper-belt-object/
 https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2018_Phase_I_Phase_II/Triton_Hopper/
 https://www.vice.com/en_us/article/8qxzax/neptune-or-bust
 https://doi.org/10.2514%2F6.2017-1445
 https://www.popsci.com/this-jumping-probe-might-explore-neptune%E2%80%99s-biggest-moon/
 https://www.hou.usra.edu/meetings/V2050/pdf/8145.pdf

Спускаемые аппараты
Исследование Нептуна